Die European Indoors 1986 waren ein WTA-Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 6. bis 12. Oktober 1986 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Helena Suková mit 4:6, 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Gabriela Sabatini mit 1:6, 6:4 und 6:4 gegen Lori McNeil / Alycia Moulton.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Wta